Dettmann ist der Familienname folgender Personen:

 Christel Dettmann (* 1943), deutsche Politikerin

 Edith Dettmann (1898–1987), deutsche Malerin
 Gerd Dettmann (1897–1943), deutscher Kunsthistoriker und Kustos
 Hans Eduard Dettmann (1891–1969), deutscher Schriftsteller
 Henrik Dettmann (* 1958), finnischer Basketballtrainer
 Jutta Dettmann (* 1983), deutsche Kommunalpolitikerin
 
 Lutz Dettmann (* 1961), deutscher Schriftsteller
 Marcel Dettmann (* 1977), deutscher Techno-Produzent und DJ
 Reinhard Dettmann (* 1950), deutscher Physiker, Politiker (parteilos) und Bürgermeister
 Rolf Dettmann (1915–1992), deutscher Maler, Zeichner, Illustrator und Grafiker
 Tim Dettmann (* 1982), deutscher Badmintonspieler
 Udo Dettmann (* 1950), deutscher bildender Künstler